Pommerland steht für
Pommern
Unser Pommerland, Zeitschrift
Pommerland (Roman), 1926 von  Richard Skowronnek